Чубінідзе Леван Варламович (1916—1943) — старший лейтенант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Чубінідзе Мирон Дмитрович (1905 — ? після 1980) — член Бюро ЦК КП Грузії в 1953—1959 роках. Депутат Верховної ради Грузинської РСР 2—5-го скликань. Депутат Верховної ради СРСР 4—5-го скликань. Кандидат у члени ЦК КПРС у 1956—1961 роках.
 Чубінідзе Михайло Дмитрович (1910—2006) — грузинський театральний та кіноактор, режисер. Народний артист СРСР. Народний артист Грузинської РСР.

грузинські прізвища